L'Air du temps peut désigner :
 L'Air du temps, un parfum de Nina Ricci créé en 1948 ;
 L'Air du temps, un des restaurants les plus réputés de Belgique, installé à Noville-sur-Mehaigne.